Відкритий чемпіонат Швейцарії 1925 — 10-й відкритий чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став «Розей» (Гштаад).

Попередній етап

Схід

Захід

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць  (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія